Baljuwhuis (Aire-sur-la-Lys)
Baljuwhuis (Gaasbeek)
Baljuwhuis (Galmaarden)
Baljuwhuis (Rumbeke)
Baljuwhuis (Wassenaar)